Норвегия принимает участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора, состоящего из трёх полуфиналов и финала конкурса «Melodi Grand Prix 2014», организованным норвежским национальным вещателем «NRK».

Melodi Grand Prix 2014 
Melodi Grand Prix 2014 стал 52-м конкурсом норвежского национального финала, который выбирал представителя от Норвегии на «Евровидение 2014». Конкурс отличался от последних изданий; всего пятнадцать исполнителей и песен участвовали в проведеннии полуфинала на региональном уровне, который состоялся 7, 8 и 9 марта 2014 года и затем финал который состоялся 15 марта 2014 года.

Формат 
6 мая 2013 года «NRK» официально подтвердил участие Норвегии на «Евровидении 2014» и объявил, что в издании конкурса «Melodi Grand Prix 2014» будут изменения формата. Конкурс проходил одну длинную неделю музыкального фестиваля с тремя полуфиналами, которые прошли 7, 8 и 9 марта 2014 года и финал 15 марта 2014 года, все три шоу вели Дженни Скавлан и Эрик Сольбаккен. Пятнадцать исполнителей и песен участвовали в конкурсе; пять соревновались в каждом полуфинале и только три прошли от каждого полуфинала в финал. Музыкальный руководитель конкурса Виви Сненбург отвечал за выбор пятнадцати конкурирующих записей. Сненбург сделал выбор вместе с четырьмя членами жюри, которые также предоставляли комментарии во время выступлений относительно песен.

Жюри конкурса «Melodi Grand Prix 2014» являлись:
 Мари Комиссар, музыкальный продюсер телеканала «NRK P3» и диджей
 Катрин Суннес Финнског, менеджер и генеральный директор компании «Music Norway»
 Гизл Стокланд, менеджер и владелец/редактор сайта «730.no»
 Тарьей Стрем, барабанщик и радиоведущий

Полуфиналисты 
4 июля 2013 года «NRK» открыл прием заявок для заинтересованных исполнителей представить свои записи до 15 сентября 2013 года. В общей сложности 600 записей были получены после срока подачи заявок, из которых пятнадцать были выбраны для участия в конкурсе. Пятнадцать конкурирующих исполнителей и песен были выявлены 27 января 2014 года выпуском коротких превью всех конкурирующих песен. «NRK» объявил полные версии песен 19 февраля 2014 года.

Шоу

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 7, 8 и 9 марта 2014 года в театре «Folketeatret» в Осло. Пять песен приняли участие в каждом полуфинале и только первая тройка песен от каждого полуфинала прошли в финал. Результаты определялись исключительно телеголосованием телезрителей.

Финал 
Финал состояля 15 марта 2014 года на арене «Oslo Spektrum» в Осло. Победитель конкурса и песня была определена в двух раундах SMS-голосования — сначала, чтобы выбрать четыре песен которые прошли в суперфинал, а затем, чтобы выбрать победителя.

Суперфинал

На Евровидении 
Представитель Норвегии на конкурсе будет выступать в первой половине второго полуфинала, который пройдёт 8 мая 2014 года в Копенгагене.

См. также 
 Норвегия на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»